Merjavim (en hebreo: מועצה אזורית מרחבים) (transliterado: Moatzá Azorit Merjavim) es un consejo regional del distrito meridional de Israel. El concejo de Merjavim sirve a los siguientes núcleos de población:

Referencias 

Concejos regionales de Israel